Le grime est un style musical
 Grime est un groupe français de rock progressif
 GrimE est un moteur de jeu

Patronyme 

 John Philip Grime,  écologiste britannique
Patronyme anglais